El condado de Valley es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Valley (Idaho)
 Condado de Valley (Montana)
 Condado de Valley (Nebraska)